Ридль (, ) — фамилия.
Известные носители:
 Ридль, Альфред (1949—2020) — австрийский футболист и тренер.
 Ридль, Феликс Виктор (1850—?) — польский повстанец и каторжник.
 Ридль, Харальд Удо фон (род. 1936) — австралийский ботаник.

См. также